Malla steht für:

 Malla (La Paz), Ort im Departamento La Paz, Bolivien
 Municipio Malla, Landkreis in der Provinz Loayza im Departamento La Paz, Bolivien
 Malla, Ort in der Gemeinde Viru-Nigula, Estland
 Malla (Provinz Barcelona), Gemeinde in der Provinz Barcelona, Spanien

Personen:
 Felip de Malla (1380–1431), Präsident der Generalitat de Catalunya (1425–1428)
 Ramón Malla Call (1922–2014), spanischer Geistlicher, Bischof von Lleida
 Malla (Herrschergeschlecht), siehe Liste der Könige von Nepal, Herrschergeschlecht in Nepal